Gamla hamnen kan syfta på följande platser:

Finland 
 Gamla hamnen, Karleby – vik och bostadsområde i Karleby
 Gamla hamnen, Jakobstad – hamn i Jakobstad
 Gamla hamnen, Vasa – stadsdel i Vasa

Frankrike 
 Vieux-Port, Marseille – hamn i Marseille